TCDD est un sigle pouvant désigner :
 La 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine, un type de dioxine appelée aussi « dioxine de Seveso ».
 Les chemins de fer de la république turque pour Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları.